Юрис Шталс (; 8 апреля 1982, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, правый и центральный нападающий.

Карьера 
Юрис Шталс начал свою карьеру в молодёжном клубе «Лукко» из Финляндии. На драфте НХЛ 2000 года выбран 9 раунде под общим 269-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Сезоны 2001/02 и 2002/03 провел в хоккейной лиге Онтарио, играя за клубы «Сарния Стинг» и «Оуэн-Саунд Аттак».

В сезоне 2003/04 играл в фарм-клубе «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Хартфорд Вулф Пэк», которая выступает в Американской хоккейной лиге. Следующие два года он провел в «Шарлотт Чекерс», которая в свою очередь являются фарм-клубом «Хартфорд Вулф Пэк». В 2006 году перешёл в российский клуб «Торпедо». Конец 2006/07 и начало 2007/08 сезона играл в чешском клубе «ХК Тршинец», затем перебрался в белорусский клуб «Неман», заканчивал сезон в латвийском «Рига 2000».

В 2008 году перебрался в новосозданный клуб «Динамо» Рига, однако полсезона Юрис Шталс провел в  «Риге 2000». Сезон 2009/10 провел в Северной Америке, играя за клуб «Квад-Сити Мэллардс».

В 2010 году вернулся в рижское «Динамо», и в этот раз Шталс провел полсезона в фарм-клубе, играя за лиепайский «Металлург».

Сезон 2012/13 провёл в клубе с Украины «Компаньон-Нафтогаз». В конце сезона перешёл в словацкий «Попрад». В сезоне 2013/14 стал четвёртым бомбардиром клуба. В июне 2014 года подписал контракт с карловарской «Энергией» сроком на один год. 31 декабря 2014 года руководством клуба было принято решение расторгнуть контракт с игроком по обоюдному согласию, в связи с плохой результативностью, после чего Шталс вернулся в словацкий «Попрад».

В августе 2015 года вернулся в Латвию, вследствие чего заключил соглашение с «Курбадсом», в составе этого клуба стал вице-чемпионом Латвийской хоккейной лиги, уступив в финальной стадии клубу «Мого».

Международная 
В составе молодёжной сборной Латвии Юрис Шталс сыграл на чемпионате Европы среди юниоров 2001 года, на молодёжном чемпионат мира 2005 года. В основной сборной Латвии участвовал на квалификационном турнире Олимпийских игр в 2006 года, а также на самих Олимпийских играх, на Чемпионате мира 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годов. Участник Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Статистика 
 Последнее обновление: 7 марта 2017 года

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль  на оф. сайте клуба ХК «Энергия»
 Профиль на сайте r-hockey 
 

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные правые нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Лукко»
Игроки «Сарния Стинг»
Игроки «Оуэн-Саунд Аттак»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки ХК «Спорт»
Игроки «Шарлотт Чекерз» (ECHL)
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки «Куод-Сити Мэллардс»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Компаньон-Нафтогаз»
Игроки ХК «Попрад»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Курбадс»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года